Грос-Герау:

 Грос-Герау — город в Германии, районный центр, расположен в земле Гессен.
 Грос-Герау — район в Германии. Центр района — город Грос-Герау. Район входит в землю Гессен.